Miejscowości w Polsce:

 Karwieńskie Błoto Drugie
 Karwieńskie Błoto Pierwsze